Witold Małcużyński (1914-1977) – pianista
 Karol Małcużyński (1922-1984) – poseł, dziennikarz i publicysta